Nordström kan syfta på:

 Nordström – ett efternamn samt peresoner med efternamnet
 Nordström & Thulin – rederi, 1850–1998
 Nordström & Thulins hus
 Nordströms, byggarukedja
 Nordströms linbanor – industriföretag
 Nordströmkoncernen – finländsk koncern i sjöfarts- och fiskebranschen
 Nordströms orkester – dansband, bildat 1991
 Ingmar Nordströms – dansband bildat 1955
 Ludvig Nordström-sällskapet – litterärt sällskap
 Sven & Erik Nordström – orgelbyggeri, 1800-talet
 Susann Nordströms orkester – dansband